Anna Bettina Schimkat (* 1974 in Darmstadt) ist eine deutsche Künstlerin, die in Leipzig lebt und arbeitet. Ihr Werk umfasst Skulpturen, Klangstücke sowie installative und performative Arbeiten.

Leben und Werk 

Schimkat studierte nach einer Ausbildung zu Holzbildhauerin im Odenwald zunächst freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar (Fritz Rahmann, Norbert Hinterberger, Silke Feldhoff, Roger Behrens) und widmete sich später erneut der Bildhauerei in Bezug auf architekturbezogene Medien im Rahmen des Meisterschülerstudiums an der Hochschule für bildende Künste Dresden bei  Monika Brandmeier. Seit 2006 ist ihr Arbeitsmittelpunkt Leipzig, wo sie 2013 einen Kunstraum gründete (A und V Projekt- und Hörgalerie) und das Netzwerk unabhängiger Kunsträume "Lindenow" initiierte. Ihre aktuellen Arbeiten sind im Bereich der Klangkunst und Installation anzusiedeln.

Ihre Werke und Performances waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Festivals im In- und Ausland zu sehen und befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen, u. a. in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Zusammen mit dem Lyriker und Klangkünstler Michael Barthel arbeitet sie seit 2016 als Duo Schimkat/Barthel.

Ausstellungen und Performances (Auswahl) 
 2021: Solidarität (Live mit Michael Barthel), Bergbau-Technik-Park, Großpösna
 2021: Imaginaziun, Casa Lechmann, Sumvigt (SUI)
 2021: Intraregionale Festival, Atelier LandArt/Kunstverein Völksen, Hannover/Völksen
 2021: RE:FLUX16 Festival, Moncton
 2021: Ab-Raum, D21 Kunstraum Leipzig
 2020: Inside and Out, Rathausgalerie Grimma
 2020: Schlagzeichen, Westpol A.I.R. Space, Leipzig
 2019: Festival Experimentelle Musik, Akademie der Bildenden Künste München
 2019: Die Glocken von Mutzschen, Künstlergut Prösitz, Mutzschen
 2019: Whereabouts, bb15 - Space for Contemporary Art, Linz
 2019: Sonify (Live mit Michael Barthel),  K21, Düsseldorf
 2019: back there, Kunstverein Tiergarten, Berlin
 2018: WIND, Hochschule für Musik und Theater Rostock
 2018: INACT Festival de Performances Transmedias, Straßburg
 2016: Off the Rradar, Longbridge Light Festival, Birmingham
 2016: Windsigns, Wadden Tide Festival, Blåvands Huk
 2016: noisexistance Festival, Schwankhalle, Bremen
 2014: Parklandschaften, Kunstfest Weimar
 2012: MAKE SOME NOISE, Kunsthaus Speckstrasse, Hamburg
 2011: EX SITU, La Station Vastemonde, Saint-Brieuc
 2010: The directions of light, Goethe Institut, Damaskus
 2009: LABOR, Galerie Eigen+Art, Berlin

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 2021: A VOCHEL WO RED (Duo Schimkat / Barthel), LP, Scrotum Records, Leipzig
 2020: Brot und Ro-sen, LP, Fragment Factory, Hamburg
 2018: RESONANZ, Personalkatalog, Edition Kunstraum Barthel, Leipzig
 2018: Spinhouse, Kassette, Fragment Factory, Hamburg
 2015: Rondo NR3, Kassette, recordings for the summer, Leipzig
 2012: wind, Pressplay 3 - Anthologie der freien Hörspielszene, Mairisch Verlag, Hamburg
 2011: wind, Kassette, recordings for the summer, Leipzig

Weblinks 
 Homepage Anna Schimkat

Einzelnachweise 

Klangkünstler
Bildender Künstler (Leipzig)
Deutscher
Geboren 1974
Frau